gleba – powłoka litosfery
 gleba – część owocnika niektórych grzybów
 Gleba – miejscowość w województwie mazowieckim
 Gleba – dawna gromada